Больша́я Ирба́ — топоним в  России:

Большая Ирба — посёлок городского типа в Курагинском районе Красноярского края.
Большая Ирба —  муниципальное образование со статусом городского поселения в Курагинском районе Красноярского края.
 Большая Ирба — железнодорожная станция Красноярской железной дороги.